Дубняк Кость Володимирович (1890-1948) — український географ та краєзнавець,
 Дубняк Сергій Сергійович (* 1970) — український гідролог.
Українські прізвища